Abraxas — deidade da fé gnóstica
Abraxas (álbum) — álbum da banda de rock latino Santana
Abraxas (banda) — banda de rock da República Checa
Abraxas (género) — gênero de mariposas
Abraxas (vírus de computador) — vírus de computador nos sistemas DOS

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema

Desambiguações de tecnologia